Steyn ist der Familienname folgender Personen:

 Braam Steyn (* 1992), südafrikanisch-italienischer Rugby-Union-Spieler
 Christo Steyn (* 1961), südafrikanischer Tennisspieler
 François Steyn (* 1987), südafrikanischer Rugbyspieler
 Gert J. Steyn (* 1962), südafrikanischer evangelischer Theologe
 Hermanus Johannes Steyn (* 1890), Politiker und Bürgermeister von Windhoek
 Jacques Steyn (* 1954), niederländischer Kameramann
 Johan Steyn, Baron Steyn (1932–2017), südafrikanisch-britischer Jurist
 Kyle Steyn (* 1994), südafrikanisch-schottischer Rugby-Union-Spieler
 Luke Steyn (* 1993), simbabwischer Skirennläufer
 Mark Steyn (* 1959), kanadischer Journalist, Kolumnist und Film- und Musikkritiker
 Marliese Steyn (* 1973), südafrikanische Sprinterin
 Marthinus Theunis Steyn (1857–1916), Staatspräsident des Oranje-Freistaats
 Morné Steyn (* 1984), südafrikanischer Rugbyspieler
 Pieter Steyn (1706–1772), holländischer Ratspensionär (1749–1772)
 Stella Steyn (1907–1987), irische Malerin, einzige irische Bauhaus-Schülerin

Siehe auch:

 Stein (Begriffsklärung)
 Stain